Кратер Уатт (), не путать с кратером Уотс (), — большой древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны. Название присвоено в честь шотландского инженера, изобретателя-механика Джеймса Уатта (1736—1819) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Северо-западная часть кратера Уатт перекрыта кратером Штейнхейль. Другими ближайшими соседями кратера Уатт являются кратер Маллет на северо-востоке; кратер Биела на юге-юго-востоке и кратер Розенбергер на юге-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 66,5 км, глубина 3450 м.

Кратер Уатт имеет полигональную форму с небольшой впадиной в юго-восточной части и значительно разрушен, его северо-западная часть перекрыта кратером Штейнхейль. Вал сглажен, но сохранил достаточно четкие очертания. Внутренний склон вала с остатками террасовидной структуры. Дно чаши пересеченное, покрыто породами выброшенными при образовании кратера Штейнхейль. У подножия южной-юго-западной части внутреннего склона расположен маленький приметный чашеобразный кратер.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны